Hrvatski otoci:
 Maslinjak (Kornat), između Kornat i Rašipa Velog
 Maslovnjak Veli (Maslinjak Veli), uz sjevernu obali Lastova